Асир:
 Асир — аравийский эмират (1910—1934).
 Асир — провинция в Саудовской Аравии.
 Асир — в Ветхом Завете — восьмой сын Иакова, родоначальник (эпоним) одного из двенадцати колен Израилевых.

См. также 
 Ассирия (значения)
 Азиру